Glamour - fotográfiai műfaj
 Glamour - magazin
 Glamour - Gödrös Frigyes filmdrámája